Yang Yang est un nom notamment porté par : 
 Yang Yang (A) (1976-) et Yang Yang (S) (1977-), patineuses chinoises de vitesse ;
  (1991-), sprinter chinois ;
 Yang Yang (1991-), acteur chinois né en 1991 ;
 Yang Yang (1997-), nageur chinois né en 1997 ;
 Yang Yang (1997-), panda géant mâle né en 1997, actuellement en captivité au zoo d'Atlanta.

Toponymes 
 Yang-Yang et l'arrondissement de Yang-Yang sont respectivement une localité et un arrondissement du département de Linguère  au Sénégal